Села:
 Заруддя — Вінницька область, Оратівський район
 Заруддя — Київська область, Іванківський район
 Заруддя — Полтавська область, Кременчуцький район
 Заруддя — Рівненська область, Дубенський район
 Заруддя — Сумська область, Кролевецький район
 Заруддя — Сумська область, Роменський район
 Заруддя — Тернопільська область, Збаразький район
 Заруддя — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Зборівський район
 Заруддя — Хмельницька область, Красилівський район
 Заруддя — Хмельницька область, Теофіпольський район

 Заруддя — назва села Травневе Збаразького району Тернопільської області до 1963 року.
Залізничні зупинні пункти:
 Заруддя — зупинний пункт Львівської залізниці
 Заруддя — зупинний пункт Південно-Західної залізниці